Mzab kan henvise til:

 M'Zab-dalen, en region i Algeriet
 Mzab (stamme), en marokkansk stamme
 Mzab gundi, en art af gnavere
 Mzab-Wargla, et sprog